Hieronder volgt een lijst van de nationale parken in Argentinië in Zuid-Amerika.
Vier Argentijnse nationale parken (Nationaal park Iguazú, Nationaal park Talampaya, Nationaal park Los Glaciares en Nationaal park Los Alerces) staan op de Unesco-Werelderfgoedlijst.

Externe link 
 officiële website Argentijnse nationale parken

Argentinië
Nationaal park van Argentinië
Nationale